Na I. Europskim igrama u azerbajdžanskom glavnom gradu Bakuu ženski vaterpolski turnir održao se od 12. do 21. lipnja 2015. godine. Natjecale su se reprezentacije do 17 godina.

Kvalifikacije

Turnir

Skupina A 

12. lipnja 

13. lipnja

14. lipnja

15. lipnja

16. lipnja

Skupina B 

12. lipnja 

13. lipnja

14. lipnja

15. lipnja

16. lipnja

7. – 12. mjesto

Izbacivanje

Konačni poredak 

 

2015 Ž